J61  peut faire référence à :
 Dodécaèdre triaugmenté (J61), une figure géométrique ;
 Pneumoconiose, due à l'amiante et à d'autres fibres minérales, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres